Johanna Konta (ur. 17 maja 1991 w Sydney) – brytyjska tenisistka pochodzenia węgierskiego.

Kariera tenisowa 
W 2012 roku Konta otrzymała obywatelstwo brytyjskie, wcześniej reprezentowała Australię. Przez długi czas nie mogła się przebić do pierwszej setki rankingu, ale w drugiej połowie 2015 roku zaczęła osiągać ćwierćfinały w turniejach coraz wyższej rangi: Nottingham, następnie w Eastbourne, a w końcu w Wuhanie; wygrała także trzy mecze w turnieju głównym w Nowym Jorku.

2016 
Podczas Australian Open w pierwszej rundzie pokonała Venus Williams, a następnie doszła do półfinału zawodów. W Miami osiągnęła ćwierćfinał, a w Eastbourne – półfinał.

Pierwszy tytuł w cyklu WTA Tour zdobyła w zawodach rangi WTA Premier w Stanford, gdzie ponownie pokonała Venus Williams wynikiem 7:5, 5:7, 6:2. Następnie dotarła do ćwierćfinałów w Montrealu i na igrzyskach olimpijskich.

Po ćwierćfinale osiągniętym w Wuhanie, w Pekinie dotarła do finału, w którym przegrała z Agnieszką Radwańską 4:6, 2:6. W Zhuhai udało jej się wyjść z fazy grupowej, co pozwoliło na zakończenie sezonu w czołowej dziesiątce rankingu WTA.

2017 
W 2017 wygrała w finale w Sydney z Agnieszką Radwańską 6:4, 6:2. W Melbourne doszła do ćwierćfinału, pokonując po drodze Caroline Wozniacki. W Miami zdobyła tytuł, pokonując kolejno Simonę Halep, Venus Williams i w pojedynku finałowym Wozniacki wynikiem 6:4, 6:3.

Na kortach ziemnych wygrała dwa mecze, natomiast na trawie osiągnęła finał w Nottingham (porażka z Donną Vekić 6:2, 6:7(3), 5:7) i pokonała w Eastbourne liderkę światowego rankingu Angelique Kerber. Pod koniec tego meczu przewróciła się i spotkanie półfinałowe oddała walkowerem. Na Wimbledonie pokonała w ćwierćfinale Halep i jako pierwsza od czterech dekad reprezentantka gospodarzy weszła do najlepszej czwórki. W meczu o finał lepsza okazała się Venus Williams.

W okresie gry na kortach Ameryki Północnej jej największym sukcesem był przegrany z Halep ćwierćfinał w Cincinnati.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 9 (4–5)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze pojedynczej

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze pojedynczej

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Australijskie tenisistki
Brytyjczycy pochodzenia węgierskiego
Brytyjskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Sydney
Urodzeni w 1991
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016